USS "Berwind" (SP-1671) – jednostka patrolowa będąca krótko w służbie w 1917.
 SS "Berwind" – był statkiem zaopatrzeniowym, który służył pod egidą U.S. Navy's Naval Overseas Transportation Service do momentu zatopienia przez torpedę 7 sierpnia 1918. Był obsługiwany przez cywilnego kontraktora dla United States Shipping Board na korzyść United States Army.

Przypisy 

Berwind